Сезон 2009/10 стал для «Торонто Мейпл Лифс» 93 в НХЛ. Команда не смогла попасть в плей-офф и показала худший результат за последние годы, заняв последние места в своих дивизионе и конференции и предпоследнее место в лиге.

Межсезонье 
В начале лета руководитель инвестиционной компании The Toronto Legacy Group Эндрю Лопес заявил, что хотел бы создать в Торонто вторую командцу НХЛ. В планах также была постройка новой арены на 30 000 зрителей. Другой канадский бизнесмен, миллиардер Джим Балсилли хотел купить клуб НХЛ «Финикс Койотис» и перевезти его в Гамильтон. Это создало бы определенные маркетинговые проблемы для «Торонто Мейпл Лифс», а также и для «Баффало Сейбрз». По правилам НХЛ, команда должна иметь территориальные права в городе, где она расположена, а также в ближайшие 50 миль вокруг. Появление новой команды в Торонто или Гамильтоне повлекло бы за собой выплату компенсации: в первом случае только «Торонто», а во втором — обеим командам. Сумма компенсации Торонто могла составить от 225 до 265 миллионов долларов США. 16 июня 2009 года суд отклонил предложение Балсилли о покупке «Финикса». 1 октября 2009 Балсилли получил окончательный отказ по продаже «Финикса».

Новым главным тренером фарм-клуба «листьев» «Торонто Марлис» стал Даллас Икинс, до этого работавший помощником главного тренера в основной команде. Он сменил на этом посту Грега Гилберта.
Дэйв Пулин стал новым вице-президентом «Мэйпл Лифс» по хоккейным операциям 23 июля.

В составе команды в межсезонье не произошло больших изменений. Клуб не стал продлевать контракт с 42-х летним вратарем Кёртисом Джозефом, сосредоточившись на подписании шведского вратаря Юнаса Густавссона. Также Брайан Бурк заявлял, что готов обменять ведущего защитника команды Томаша Каберле. Сначала на право более высокого выбора на предстоящем драфте, где хотел заполучить нападающего Джона Тавареса. Затем Каберле мог быть обменян в «Бостон Брюинз» на нападающего Фила Кессела, с которым «Бостон» был готов расстаться из-за лимита по зарплатам. В итоге от обмена Каберле Бурк отказался, но Кессела из «Бостона» все-таки выменял на три драфт-пика: два в первом раунде драфтов 2010 и 2011 и один во втором раунде драфта 2010 . В качестве свободных агентов команду пополнили защитники Майк Комисарек и Франсуа Бошемен, а также, как и предполагалось ранее, вратарь Густавссон.

Регулярный сезон

Прочее 
30 сентября 2009 года на пресс-конференции в Стокгольме бывший капитан «Торонто» Матс Сундин объявил о завершении игровой карьеры. За «Мейпл Лифс» Сундин выступал на протяжении 12 сезонов, в 10 из них был капитаном команды.

Положение в турнирной таблице

В Восточной конференции

В Северо-Восточном дивизионе

Расписание матчей и результаты

Статистика игроков

Все игроки

Вратари

Изменения в составе

Свободные агенты

Обмены

Драфт отказов

Контракты

Драфт НХЛ

См. также 
 НХЛ в сезоне 2009/2010
 Драфт НХЛ 2009

Примечания

Ссылки 
 Изменения в составе на официальном сайте команды.
 Статистика команды в сезоне 2009/2010 на сайте hockeydb.com

НХЛ в сезоне 2009/2010
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»